Wilhelmstraße (en français rue Guillaume) est le nom de nombreuses rues en Allemagne, en particulier :
 Wilhelmstraße (Berlin), qui par métonymie désigne parfois l'office des Affaires étrangères, où il avait son siège de 1871 à 1945. 
 Wilhelmstraße (Wiesbaden) 

Homonymie de toponyme